Алексе́й Плато́нов:
 Платонов, Алексей Викторович (род. 1997) — российский хоккеист.
 Платонов, Алексей Кузьмич (1907—1950) — советский передовик производства, лауреат Сталинской премии.
 Платонов, Алексей Николаевич (1912—1939) — советский эвенкийский поэт.
 
 Платонов, Алексей Трофимович (1920—2012) — советский и российский художник, живописец.

 Алексей Платонов (настоящее имя Пётр Алексеевич Романов; 1900—1941) — советский писатель.